Завальська сільська рада — Івано-Франківська область, Снятинський район
 Завальська сільська рада — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район